Los Árboles kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Árboles, Querétaro Arteaga, ort, Amealco de Bonfil, 
 Los Árboles, Jalisco, ort, La Huerta, 

Robotskapade Mexikoförgreningar